

Patronyme 

 Albert Hastings Markham (1841-1918), officier et explorateur britannique ;
 Clements Markham (1830-1916), explorateur, écrivain, géographe et officier britannique ;
 David Markham (1913-1983), acteur anglais ;
 Dewey Markham (1904-1981), acteur et réalisateur américain ;
 Gervase Markham (ca 1568-1637), poète et écrivain anglais ;
 June Markham, patineuse artistique britannique ;
 Kika Markham (1942-), actrice anglaise ;
 Nicholas Markham, baron Markham (1968-), homme d'affaires et homme politique britannique ;
 Pauline Markham (1847-1919), danseuse, actrice et chanteuse anglo-américaine ;
 
 William Markham (1719-1807), ecclésiastique anglican.

Pseudonyme 

 Robert Markham est le nom de plume de Kingsley Amis, écrivain anglais

Toponyme

Canada 
 Markham, ville canadienne de l'Ontario ;
 Markham, circonscription fédérale de 1988 à 2004, comprenant une partie de cette ville.

États-Unis 
 Markham, ville américaine de l'Illinois ;
 Markham, census-designated place située au Texas ;
 Markham, census-designated place située dans l’État de Washington.

Papouasie-Nouvelle-Guinée 
 Markham, localité en Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 Markham, fleuve en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Tibet 
 Xian de Markam, district administratif du Tibet.

Antarctique 
 Mont Markham, sommet en Antarctique.

Langue 
 Langues Markham, langues parlées en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Télévision 
 Markham, série télévisée américaine.